Сизов — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области. Административный центр Сизовского сельского поселения. На 2017 год в хуторе числилось 17 улиц.

В 2016 году хутор был газифицирован.

География 
Расположен на берегу реки Цимла. Находится в 31 км от посёлка городского типа Чернышковский и в 177 км от Волгограда. Высота центра селения над уровнем моря — 47 м.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чернышковского района